Kassa bezeichnet:

 Bargeld, übertragen auch: Geschäftsabwicklung sofort oder innerhalb zwei Tagen, siehe Kassageschäft, Kassamarkt, Kassakurs 
 Kasse, besonders im österreichischen Sprachgebrauch
 Kassa (Fernsehserie), niederländische Fernsehserie

Geographie:
 Kassa, ungarisch für Košice, deutsch Kaschau, Stadt in der Ostslowakei
 Kassa (Insel), eine der drei Hauptinseln der Îles de Los vor Guinea
 Kassa (Kasa), Landschaft im Südwesten Abessiniens (Ostafrika)
 Kassa (Mali), Ort im Kreis Koro, Mali
 Cassa (Ainaro), Suco in Osttimor
 Cassa (Ort, Ainaro), Ort in dem Suco in Osttimor

Personen:
 Ras Kassa (* 1974), jamaikanischer Filmproduzent und Schriftsteller
 Yohannes IV. (1831–1889), eigentlich Kassa, Kaiser von Äthiopien 1872–1889
 Kassa Overall (* ≈1980), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Cassa
 Kasa
 Kassa-Auktion, siehe Orderzusatz
 Kassadevisen